Cañada del Agua ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Cañada del Agua (Rio Tusas), Fluss im Rio Arriba County, New Mexico
 Cañada del Agua (Rio Vallecitos), Fluss im Rio Arriba County, New Mexico
 Cañada del Agua (Rio de las Trampas), Fluss im Taos County, New Mexico

Siehe auch:
 Cañada Agua